Logsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Logsjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (11,5 ha)
Logsjön, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (1,88 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn